Pierwszy rząd Neville’a Chamberlaina – urzędujący w latach 1937–1939
 Drugi rząd Neville’a Chamberlaina – urzędujący w latach 1939–1940